Thomas é o nome de três condados dos Estados Unidos:
Condado de Thomas (Geórgia)
Condado de Thomas (Kansas)
Condado de Thomas (Nebraska)

Desambiguações de topônimos